Söltjer bezeichnet
 Söltjerbrunnen, Brunnen in der Stadt Bad Münder am Deister, Niedersachsen
 Söltjer (Zeitschrift), auch: Der Söltjer, seit 1979 herausgegebene Zeitschrift zur Kultur und Geschichte im Deister-Süntel-Tal

Siehe auch
 Sölter